Esta é uma lista de municípios do estado de Minas Gerais em ordem alfabética, com o seu respectivo código IBGE de identificação e o mapa de localização no estado. Seu território possui 853 municípios, o maior número dentre as unidades da federação, correspondendo a 15,5% do total de municípios do país.

Lista

Ver também 
 Lista de municípios de Minas Gerais por área
 Lista de municípios de Minas Gerais por área urbana
 Lista de municípios de Minas Gerais por população

Ligações externas 
 Lista por cidades de santos padroeiros